Il doppio del torneo di tennis Hamburg Masters 2000, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Todd Woodbridge e Mark Woodforde che hanno battuto in finale Wayne Arthurs e Sandon Stolle 6(4)-7, 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Alex O'Brien /  Jared Palmer (primo turno)
 Ellis Ferreira /  Rick Leach (primo turno)
 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (Campioni)
 David Adams /  John-Laffnie de Jager (primo turno)

 Byron Black /  Piet Norval (secondo turno)
 Wayne Ferreira /  Evgenij Kafel'nikov (secondo turno)
 Jiří Novák /  David Rikl (quarti di finale)
 Mahesh Bhupathi /  Mark Knowles (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hamburg Masters 2000
ATP Tour 2000